Супа пача е вид гореща супа или чорба, която в България се прави от свинска глава, крака и опашка, а понякога и уши. Думата произхожда от персийски, като в България е привнесена от турски език, (paça) е ниската част на крака. Традиционно ястие е на Балканския полуостров и сред тюркските народи. Като обикновено за приготовлението и при тюрките се използват агнешка глава и краката. В Кавказ се нарича хаш и се приготвя от говеждо.
За приготовлението главата и краката се варят на бавен огън, след което бульонът се прецежда, месото се отделя от костите и се връща обратно, след което се доварява. Като подправки се добавят сол, черен пипер, бахар, хрян и дафинов лист.

Пачата е традиционно ястие, вероятно с много древен произход. В България то се приготвя само в описания вид, като супа, но може да се яде и охладена. Хрущялите в разварените тъкани желират бульона след охлаждането и така може да се съхранява в едновремешните избени помещения чак до пролетта. Пачата е характерна за цялата етническа карта на българите, само подправките се различават. Задължителна съставка обаче е чесънът. В оставената за желиране пача не се добавя оцет.

Източници 

Българска кухня
Турска кухня
Балканска кухня
Кухня на Близкия изток
Ястия с месо